Юлиан (Julian, Iulianus) е мъжко и фамилно име. Произлиза от римското име Юлий от рода на Юлиите.
 
Известни с това име:

 Дидий Юлиан, римски император (193)
 Юлиан Апостат, римски император (360-363)
 Луций Росций Елиан Пакул Салвий Юлиан, консул 223 г.
 Юлиан от Панония (Юлиан I), узурпатор 284 г. против император Карин
 Юлиан (узурпатор), узурпатор (297/298) в Северна Африка против Максимиан
 Юлиан (син на Константин III) († 411), син на Константин III
 Публий Салвий Юлиан (юрист), консул 148 г.
 Публий Салвий Юлиан (консул 175 г.), консул 175 г.
 Свети Юлиан, няколко светии

Други:
 Юлиански календар
 Юлийски Алпи

Вижте също 
 Юлия
 Юлий
 Юли
 Жулиета